

Lokalizacje

Niemcy 
 Sonnefeld – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Coburg

Osoby 
 August Sonnefeld – niemiecki optyk

Inne 
 Sonnefeld – klasztor

Zobacz też 
 Sonnenfeld
 Zonneveld